Grêmio Recreativo Tradicional é uma ciranda, agremiação cultural tradicional da cidade de Manacapuru, no estado do Amazonas, que participa do Festival de Cirandas de Manacapuru, concorrendo contra a Flor Matizada e a Guerreiros Mura.

Ver também 

 Festival de Cirandas de Manacapuru
 Guerreiros Mura
 Flor Matizada

Tradicional
Associações do Brasil